Матті Хейккінен (фін. Matti Heikkinen, 19 грудня 1983) - фінський лижник, чемпіон світу. 
 2714 Матті (2714 Matti) — астероїд головного поясу, відкритий 5 квітня 1938 року. 
 Матті Ванганен, Ма́тті Та́нелі Ва́нганен (фін. Matti Taneli Vanhanen; нар. 4 листопада 1955(19551104), м. Ювяскюля, Фінляндія) — фінський політик. 
 Матті Уппа (фін. Matti Uppa, Фінляндія) — колишній фінський ломус.
 Юга-Матті Рясянен (фін. Juha-Matti Räsänen, нар. 19 травня 1974, Куопіо, Фінляндія) — колишній фінський ломус. 
 Матті Гагман (фін. Matti Hagman, 21 вересня 1955, Гельсінкі — 11 жовтня 2016, Еспоо) — фінський хокеїст.